Di seguito l'elenco delle visite ufficiali del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Riassunto delle visite internazionali

2018

2019

2020

Relazioni internazionali dell'Italia
Governo Conte I
Governo Conte II